Буддха:

 Буддха Йодфа Чулалоке — король Сиама под именем Рама I, основатель правящей в настоящее время династии Чакри
 Буддха Лоетла Нафалай — он же Рама II, второй монарх династии Чакри, правил (1809—1824).